CVK, sigle composé des trois lettres C, V et K, peut faire référence à :
 Custom Virtual Keyboard, un clavier d'ordinateur virtuel développé par l'École d'Ingénieur In'Tech INFO (Groupe ESIEA) ;
 Société du Chemin de fer de la Vallée de Kaysersberg, une société exploitant des lignes de tramway métriques reliant Colmar à Lapoutroie (1885 - 1944) et Colmar à Wintzenheim (1885 - 1934), utilisant des T37.

CVK est aussi un code qui peut faire référence à :
 Cherokee Village Airport, un aéroport dans le Comté de Fulton, en Arkansas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports